Estação Itararé (Teleférico do Alemão) — Rio de Janeiro
 Estação Itararé (EMTU) — VLT da Baixada Santista, São Vicente, São Paulo

Desambiguações de estações